Пуртова может означать:

Фамилию 
 Пуртова, Анна Анатольевна (; род. 1982) — украинский политик, народный депутат 9-го созыва, председатель правления общественной организации «Диджитал образование», член партии «Слуга народа».
 Пуртова, Тамара Валентиновна (род. 1958) — заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999), кандидат искусствоведения (1990), профессор (2008).
  (род. 1953) — заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии ; заслуженный деятель культуры Югры, лауреат премии имени академика Д. С. Лихачева (2008).
  (род. 1929) — палинлог, кандидат геолого-минер. наук (1968).

Топоним 
 Залив Пуртова — залив в Сахалинской области. Координаты 49°21’N 143°18’E
 Пуртова грива — возвышенность в Новосибирской области, в правобережье р. Ича. Координаты 55°37’N 77°19’E

См. также 
 Пуртово